El término inglés Center («centro») hace referencia a:

Lugares
Center (Colorado)
Center (Outagamie), Wisconsin
Center (condado de Rock), Wisconsin
Center (Dakota del Norte)
Center (Misuri)
Center (Nebraska)
Center (Washington)
Municipio de Center

Deporte
Center (fútbol americano)
Pívot, o center en baloncesto